Casa do Adro pode referir-se a:

 Casa do Adro em Trevões
 Casa do Adro em Loures

Desambiguação